Garosyrrhoe är ett släkte av kräftdjur. Garosyrrhoe ingår i familjen Synopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Garosyrrhoe